Анна Васильчикова:
 Васильчикова, Анна Григорьевна (ум. ок. 1577) — пятая супруга царя Ивана Грозного.
 Васильчикова, Анна Кирилловна (1754—1826) — фрейлина Екатерины II; дочь гетмана Малороссии и президента Академии наук К. Г. Разумовского и младшая сестра Н. К. Загряжской.